Heintzmann steht für:

 Bochumer Eisenhütte Heintzmann

Heintzmann ist der Familienname folgender Personen: 
 Edmund Heintzmann (1815–1890), Jurist, Kreisgerichtsrat, Vorstandsmitglied von westfälischen Gruben
 Egmont Heintzmann († 1874), Justizrat, Gründer der Bochumer Eisenhütte Heintzmann
 Heinrich Heintzmann (1778–1858), Bergbeamter und Stadtrat der Stadt Essen 
 Heinrich Heintzmann (Bergrat) (1823–1889), Bergrat, Vorsitzender des Bergbauvereins Essen
 Heinrich Christian Heintzmann (1747–1823), preußischer Ruhrschifffahrtsdirektor
 Johann Friedrich Heintzmann (1716–1764), Baumeister in Wernigerode, später Bergrat der Grafschaft Mark
 Julius Philipp Heintzmann (1745–1794), preußischer Bergrat

Siehe auch:
 Heinzmann